Nägelin ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Nägelin, Schweizer Turner
 Johannes Nägelin (1499–1537), deutscher Astrologe, Mathematiker und Historiker, siehe Johannes Carion
 Lorenz Nägelin (* 1967), Schweizer Politiker (SVP)